John Callahan může být:

 John Callahan (karikaturista) (1951–2010) – americký karikaturista
 John Callahan (herec) (1953–2020) – americký herec
 John Callahan (wrestler) (* 1964) – americký wrestler